Элевси́нские мисте́рии (елевзинские таинства, ) — обряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны, которые проводились ежегодно в Элевсине (около Афин) в Древней Греции и из всех древнегреческих обрядов считались наиболее важными.

Вероучение, обряды, культовые действия держались в тайне от непосвящённых, а инициация, как полагали, объединяла человека с богом, вплоть до бессмертия и обладания божественной властью в потустороннем мире.

Происхождение мистерий 
Элевсин — маленький город, расположенный в 22 км к северо-западу от Афин и связанный с ними священной дорогой. Элевсин издавна славился производством пшеницы.

Мистерии были основаны на мифах о Деметре. Её дочь Персефона была похищена Аидом, богом подземного мира. Деметра, являющаяся богиней жизни и плодородия, после похищения дочери пустилась на поиски. Узнав от Гелиоса о её судьбе, Деметра удалилась в Элевсин и дала клятву, что пока ей не вернут дочь, то ни один росток не пробьётся из земли.

Обеспокоенный неурожаем Зевс приказал Аиду вернуть Персефону. После возвращения дочери Деметра позволила земле расцвести и на радостях открыла царю Келею и царевичам Триптолему, Эвмолпу и Диоклесу свои священные обряды и мистерии.

Но так как Аид дал съесть Персефоне перед уходом из подземного мира зёрнышко граната, чтобы она вернулась к нему, то дочь Деметры не могла долго оставаться с матерью. Боги пришли к соглашению, что Персефона две трети года будет жить в Верхнем мире, а оставшееся время посвятит себя Подземному владыке.

Элевсинские мистерии воспроизводили возвращение Персефоны из Подземного мира, подобно тому как ежегодно весной возвращаются брошенные осенью в землю семена, являясь символом воскрешения из мёртвых. Келей был первым жрецом Деметры, посвящённым в её обряды и тайны, а его сын Триптолем, обученный богиней искусству выращивания пшеницы, открыл его другим людям по всей земле.

История мистерий 
Группа исследователей, начиная с Шарля Пикара относят зарождение мистерий к микенской эпохе (1500 лет до н. э.). Аксель Персон допускал критское или минойское происхождение мистерий. Ряд других исследователей считают, что признаки указывают на доэллинское происхождение культа, с севера, из района Фессалии и Фракии. 

Мистерии праздновались ежегодно в течение почти двух тысяч лет.

Во времена Писистрата Афинского Элевсинские мистерии приобрели большое значение и паломники приезжали со всей Греции для участия в них. Начиная с 300 г. до н. э. контроль над проведением мистерий взяли представители двух семей Эвмолпидов и Кериков.

Обязательным условием допуска к мистериям была непричастность к убийству и владение греческим языком (не быть варваром). К участию допускались женщины и некоторые рабы.

Римский император Феодосий I Великий указом от 392 года закрыл святилище, — в целях борьбы с язычеством и укрепления христианства.

Последние следы мистерий были уничтожены в 396 году во время вторжения короля готов Алариха I в Византию.

Обряды 
Было два вида мистерий: Великие и Малые. Малые мистерии праздновались в антестерионе (март), хотя точная дата не установлена. Священники очищали кандидатов в посвящение, жертвовали свинью Деметре и очищались сами.

Великие мистерии проходили в  () и продолжались девять дней. Первый акт Великих мистерий () состоял в переносе священных объектов из Элевсина в Элевсинион (храм у основания Акрополя в Афинах, посвящённый Деметре).  иерофанты (жрецы) объявляли начало обрядов. Церемонии начинали в Афинах , служители омывались в море в Фалероне (естественная гавань в Афинах) и жертвовали свинью в Элевсинионе . Священная процессия отправлялась из Керамик (афинское кладбище)  и двигалась в Элевсин по так называемой «Священной дороге».

В определённых местах участники кричали непристойности в честь Ямбы (старая служанка, которая своими забавными шутками развеселила Деметру, когда та в Элевсине оплакивала потерю своей дочери), а также выкрикивали одно из имён Диониса, Иакх (Дионис считался сыном Деметры или Персефоны).

Прибытие в Элевсин отмечалось посто́м в память о го́ре Деметры, когда она печалилась о дочери. Пост прерывался настоем ячменя и мяты (кикеон), который выпила Деметра в доме царя Келея вместо красного вина.

В  иерофанты входили в большой зал Телестериона (храм в честь Деметры), где они лицезрели священные реликвии. Эта часть мистерий была наиболее скрыта от непосвящённых, запрещено было рассказывать о ней посторонним под страхом смерти.

Относительно сущности мистерий есть несколько взглядов. Некоторые утверждают, что посвящённые, путём созерцания священных предметов убеждались в существовании жизни после смерти. Другие говорят, что этого недостаточно для объяснения влияния и долговечности мистерий, утверждая, что помимо внешнего созерцания посвящённые могли находиться под воздействием психотропных средств.

Вслед за этой скрытой частью следовало пиршество, которое продолжалось всю ночь и сопровождалось танцами и развлечениями. Танцы проходили в поле, где по преданию пробился первый росток. Также приносили в жертву быка.

 посвящённые почитали умерших, опрокидывая специальные сосуды. Мистерии заканчивали .

В центре Телестериона был Анакторон ('дворец'), маленькое строение из камня, в которое могли входить только иерофанты, в нём сохранялись священные объекты.

Большая часть обрядов никогда не была зафиксирована письменно, а поэтому многое в этих мистериях остаётся предметом спекуляций и домыслов.

Участники 
Участники Элевсинских мистерий делились на четыре категории:
 Жрецы, жрицы и иерофанты.
 Посвящаемые в тайны первый раз.
 Те, которые уже участвовали в мистерии, по крайней мере однажды.
 Те, которые в достаточной степени изучили секреты самых больших тайн Деметры.

Девять дней мистерий 
Из книги Томассина «Сборник изображений скульптур, скульптурных групп, термов, источников, ваз и других изящных вещей».
 ПОХИЩЕНИЕ ПЕРСЕФОНЫ
 Плутон, повелитель подземного мира, представляет тело разумного человека; похищение Персефоны есть символ осквернённой человеческой души, которую тянет в мрачные глубины Гадеса, являющегося синонимом материальной или объективной сферы самосознания.

В своём «Исследовании разрисованных греческих ваз» Джеймс Кристи представляет версию Мерсиуса о том, что происходило в течение девяти дней Великих Элевсинских ритуалов.
 Первый день был посвящён общей встрече, в ходе которой кандидатов расспрашивали о том, на что они способны.
 Второй день был посвящён процессии к морю, вероятно для того, чтобы погрузить в пучину моря статую верховной богини.
 Третий день открывался жертвой кефали.
 На четвёртый день мистический сосуд с начертанными на нём священными символами несли в Элевсин. При этом процессию сопровождали женщины, которые несли небольшие сосуды.
 Вечером пятого дня были факельные шествия.
 На шестой день процессия направлялась к статуе Вакха.
 На седьмой день проводились атлетические игры.
 Восьмой день посвящался повторению предыдущих церемоний ради пропустивших их.
 Девятый и последний день посвящался глубочайшим философским темам Элевсинских мистерий. Во время обсуждений в качестве эмблемы высочайшей важности фигурировала чаша Вакха.

Попытки объяснений 
 Климент Александрийский предполагал, что в мистериях разыгрывался, как в театре, миф о Деметре и Персефоне.
 В гомеровском гимне, который датируется VII веком до н. э., дана попытка объяснить происхождение Элевсинских мистерий; в нём содержится миф о Деметре и Персефоне.
 По М. Нильссону, в основе Элевсинского культа лежит идея, что «земледелие есть источник цивилизованной мирной жизни, подобающей человеку».

Теории о энтеогенах 
Некоторые учёные полагают, что эффект Элевсинских мистерий основывался на воздействии на участников психоделика, содержащегося в кикеонe. По мнению Р. Г. Уоссона, ячмень мог быть заражен грибами спорыньи, которые содержат воздействующие на психику амиды лизергиновой кислоты (родственна ЛСД и эргоновинам); впрочем, Роберт Грейвз приводил аргументы в пользу того, что в кикеоне или в подаваемом на мистериях печенье содержались грибы рода псилоцибе.

Чувства посвященных были обострены подготовительными церемониями, а психотропная смесь позволяла погрузиться в глубочайшие мистические состояния. Приём смеси входил в церемониальный обряд, но точный состав её неизвестен, так как никогда не записывался, а передавался устно.

Косвенным подтверждением энтеогенной теории является тот факт, что в  афинский аристократ Алкивиад был осуждён за то, что у него в доме оказалось «элевсинское таинство» и он пользовался им для угощения друзей.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 
 
 
 
 Сергеева С. Н. Мужское божество плодородия в элевсинском культе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 — История, языкознание, литературоведение. 1995, вып. 4 (№ 23).
 
 Федотов В.В. О прообразе некоторых этических тезисов О. Конта в учении элевсинского культа древней Греции // Культура древнего мира и средних веков. М.: Издательство МГУ, 1987. С. 28 – 41.
 Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии = The Golden Bough: a Study in Magic and Religion, 1890
 
 

 на других языках

 Armand Delatte, Le Cycéon, breuvage rituel des mystères d'Éleusis, Belles Lettres, Paris, 1955.
 Bianchi U. The Greek mysteries. Leiden, 1976
 Shulgin, Alexander (Шульгин, Александр), Ann Shulgin. TiHKAL. Transform Press, 1997.
 R. Gordon Wasson / Albert Hofmann / Carl A. P. Ruck: По дороге в Элевсин. Тайна мистерий. Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1984, ISBN 3-458-14138-3, (оригинальное заглавие: The road to Eleusis. Unveiling the secret of the mysteries. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1977, ISBN 0-15-177872-8, (Ethno-Mycological studies 4)).
 Brian C. Muraresku. The Immortality Key: The Secret History of the Religion with No Name. St. Martin's Press, 2020. ISBN 1250207142.

 

Политеизм
Религия в Древней Греции
Мифы Аттики
Эзотерика